Théodore Monod ist der Name folgender Personen:

*  Théodore Monod (Pastor) (1836–1921),  französischer Pastor und Kirchenlieddichter
 Théodore Monod (Zoologe)  (1902–2000), französischer Zoologe und Afrikaforscher